Обиньи́-о-Кен () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Рибмон. Округ коммуны — Сен-Кантен.

Код INSEE коммуны — 02032.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 242 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 155 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 116 были экономически активными, 39 — неактивными (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 68,5 %). Из 116 активных жителей работали 90 человек (49 мужчин и 41 женщина), безработных было 26 (15 мужчин и 11 женщин). Среди 39 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Обиньи-о-Кен

Коммуны департамента Эна